Le Mesnil-Simon kan syfta på:
 Le Mesnil-Simon, Calvados
 Le Mesnil-Simon, Eure-et-Loir